Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1999 складався з п'яти етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру, фіналу кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула китайська шахістка Се Цзюнь, яка перемогла росіянку Алісу Галлямову. Перед матчем ФІДЕ скандально позбавила Жужу Полгар титулу чемпіонки.

Міжзональний турнір 1995 
Одним із етапів чемпіонського циклу був міжзональний турнір, який пройшов у Кишиневі (Молдова) в 1995 році. До нього потрапили переможниці зональних турнірів (загалом 52 шахістки). До кандидатського турніру вийшло сім учасниць. Як і в попередньому чемпіонському циклі й утретє в історії подібних змагань, міжзональний турнір пройшов за швейцарською системою і складався з 13 раундів.

 {| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1995
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || +36 || +44 || +11 || =2 || +4 || +8 || −3 || +9 || =7 || =6 || +10 || −5 || +19 || 9½ ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || +45 || +43 || +20 || =1 || +19 || +4 || =6 || =11 || =3 || =10 || =5 || =7 || =8 || 9 ||
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 ||  || +33 || =17 || =8 || +32 || =7 || =12 || +1 || +20 || =2 || =9 || =4 || =11 || =5 || 8½ || 64.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 ||  || +16 || +31 || =19 || +5 || −1 || −2 || =26 || +18 || +11 || =17 || =3 || =9 || +7 || 8½ || 63.50
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 ||  || =15 || +42 || +39 || −4 || −17 || +18 || =25 || +27 || +21 || =7 || =2 || +1 || =3 || 8½ || 60.75
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 ||  || =38 || =26 || +47 || =29 || =18 || +19 || =2 || =8 || +12 || =1 || −7 || +20 || +11 || 8½ || 60.25
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 ||  || +27 || =39 || =18 || +25 || =3 || =9 || =8 || +17 || =1 || =5 || +6 || =2 || −4 || 8 || 60.50
|-
| 8 ||  || +24 || +9 || =3 || =19 || +20 || −1 || =7 || =6 || −10 || +23 || =17 || +21 || =2 || 8 || 60.00
|-
| 9 ||  || +13 || −8 || +40 || =17 || +33 || =7 || +12 || −1 || +20 || =3 || =11 || =4 || =15 || 8 || 57.00
|-
| 10 ||  || =34 || −18 || +42 || =23 || =25 || =13 || +38 || +29 || +8 || =2 || −1 || =15 || =20 || 7½ || 51.25
|-
| 11 ||  || +23 || +47 || −1 || =18 || =29 || +38 || +27 || =2 || −4 || +31 || =9 || =3 || −6 || 7½ || 50.50
|-
| 12 ||  || +37 || =25 || =17 || =33 || +36 || =3 || −9 || +23 || −6 || +39 || −21 || =14 || +30 || 7½ || 48.75
|-
| 13 ||  || −9 || −24 || +15 || +31 || =22 || =10 || −28 || =14 || =27 || +44 || =32 || +41 || +33 || 7½ || 47.75
|-
| 14 ||  || −39 || =27 || −37 || =46 || +50 || =49 || =45 || =13 || +42 || =28 || +25 || =12 || +29 || 7½ || 44.25
|-
| 15 ||  || =5 || −32 || −13 || −45 || +51 || +37 || =36 || +49 || +33 || =26 || +31 || =10 || =9 || 7½ || 44.25
|-
| 16 ||  || −4 || =35 || −27 || +51 || =43 || −28 || +50 || =34 || +45 || −19 || +23 || +37 || +26 || 7½ || 40.50
|-
| 17 ||  || +41 || =3 || =12 || =9 || +5 || =27 || =21 || −7 || +28 || =4 || =8 || −19 || =18 || 7 || 51.00
|-
| 18 ||  || =28 || +10 || =7 || =11 || =6 || −5 || +32 || −4 || +30 || =20 || =19 || =31 || =17 || 7 || 49.00
|-
| 19 ||  || +49 || +30 || =4 || =8 || −2 || −6 || −23 || +44 || =22 || +16 || =18 || +17 || −1 || 7 || 45.75
|-
| 20 ||  || +48 || +22 || −2 || +34 || −8 || +26 || +29 || −3 || −9 || =18 || +41 || −6 || =10 || 7 || 43.75
|-
| 21 ||  || −25 || =37 || +43 || =49 || =40 || +36 || =17 || +30 || −5 || =29 || +12 || −8 || =22 || 7 || 43.25
|-
| 22 ||  || +46 || −20 || =49 || =40 || =13 || =23 || =30 || =33 || =19 || =25 || +39 || =29 || =21 || 7 || 42.50
|-
| 23 ||  || −11 || +52 || +28 || =10 || −26 || =22 || +19 || −12 || +38 || −8 || −16 || +39 || +32 || 7 || 38.75
|-
| 24 ||  || −8 || +13 || =30 || −36 || −45 || =42 || +43 || −32 || =46 || =47 || +52 || +38 || +34 || 7 || 36.00
|-
| 25 ||  || +21 || =12 || =32 || −7 || =10 || +33 || =5 || =28 || −26 || =22 || −14 || +27 || =31 || 6½ || 44.25
|-
| 26 ||  || =40 || =6 || =36 || +37 || +23 || −20 || =4 || −39 || +25 || =15 || =29 || =30 || −16 || 6½ || 44.00
|-
| 27 ||  || −7 || =14 || +16 || +30 || +28 || =17 || −11 || −5 || =13 || =32 || =33 || −25 || +41 || 6½ || 43.00
|-
| 28 ||  || =18 || =34 || −23 || +48 || −27 || +16 || +13 || =25 || −17 || =14 || −30 || =35 || +40 || 6½ || 42.00
|-
| 29 ||  || −43 || +45 || +46 || =6 || =11 || +32 || −20 || −10 || +40 || =21 || =26 || =22 || −14 || 6½ || 39.75
|-
| 30 ||  || +51 || −19 || =24 || −27 || +35 || +41 || =22 || −21 || −18 || +34 || +28 || =26 || −12 || 6½ || 37.25
|-
| 31 ||  || +35 || −4 || −33 || −13 || +48 || =40 || +49 || +45 || +39 || −11 || −15 || =18 || =25 || 6½ || 25.50
|-
| 32 ||  || =42 || +15 || =25 || −3 || +34 || −29 || −18 || +24 || =41 || =27 || =13 || =33 || −23 || 6 || 39.25
|-
| 33 ||  || −3 || +41 || +31 || =12 || −9 || −25 || +35 || =22 || −15 || +40 || =27 || =32 || −13 || 6 || 37.00
|-
| 34 ||  || =10 || =28 || +44 || −20 || −32 || +46 || −39 || =16 || =35 || −30 || +45 || +42 || −24 || 6 || 34.25
|-
| 35 ||  || −31 || =16 || −38 || +42 || −30 || +43 || −33 || =46 || =34 || =45 || +47 || =28 || =37 || 6 || 33.50
|-
| 36 ||  || −1 || +50 || =26 || +24 || −12 || −21 || =15 || −38 || −43 || +51 || =44 || =49 || +45 || 6 || 31.25
|-
| 37 ||  || −12 || =21 || +14 || −26 || −41 || −15 || +52 || +47 || =44 || =38 || +46 || −16 || =35 || 6 || 30.00
|-
| 38 ||  || =6 || −40 || +35 || =39 || +49 || −11 || −10 || +36 || −23 || =37 || =42 || −24 || +52 || 6 || 29.75
|-
| 39 ||  || +14 || =7 || −5 || =38 || −44 || +47 || +34 || +26 || −31 || −12 || −22 || −23 || =48 || 5½ || 34.50
|-
| 40 ||  || =26 || +38 || −9 || =22 || =21 || =31 || =44 || =41 || −29 || −33 || =50 || +46 || −28 || 5½ || 32.00
|-
| 41 ||  || −17 || −33 || +52 || =44 || +37 || −30 || +48 || =40 || =32 || +43 || −20 || −13 || −27 || 5½ || 24.75
|-
| 42 ||  || =32 || −5 || −10 || −35 || +52 || =24 || =47 || +50 || −14 || +48 || =38 || −34 || =51 || 5½ || 23.50
|-
| 43 ||  || +29 || −2 || −21 || =47 || =16 || −35 || −24 || +48 || +36 || −41 || =51 || −50 || =49 || 5 || 27.50
|-
| 44 ||  || +50 || −1 || −34 || =41 || +39 || =45 || =40 || −19 || =37 || −13 || =36 || =48 || — || 5 || 26.50
|-
| 45 ||  || −2 || −29 || =51 || +15 || +24 || =44 || =14 || −31 || −16 || =35 || −34 || +52 || −36 || 5 || 25.75
|-
| 46 ||  || −22 || +48 || −29 || =14 || =47 || −34 || =51 || =35 || =24 || +52 || −37 || −40 || =50 || 5 || 22.00
|-
| 47 ||  || +52 || −11 || −6 || =43 || =46 || −39 || =42 || −37 || +50 || =24 || −35 || +51 || — || 5 || 19.25
|-
| 48 ||  || −20 || −46 || +50 || −28 || −31 || +52 || −41 || −43 || +51 || −42 || +49 || =44 || =39 || 5 || 17.75
|-
| 49 ||  || −19 || +51 || =22 || =21 || −38 || =14 || −31 || −15 || =52 || =50 || −48 || =36 || =43 || 4½ || 21.75
|-
| 50 ||  || −44 || −36 || −48 || +52 || −14 || +51 || −16 || −42 || −47 || =49 || =40 || +43 || =46 || 4½ || 16.00
|-
| 51 ||  || −30 || −49 || =45 || −16 || −15 || −50 || =46 || +52 || −48 || −36 || =43 || −47 || =42 || 3 ||
|-
| 52 ||  || −47 || −23 || −41 || −50 || −42 || −48 || −37 || −51 || =49 || −46 || −24 || −45 || −38 || ½ ||
|}

Гра останнього туру між Раду і Лемачко не відбулась.

Кандидатський турнір 1997 
До шахісток, що посіли перші сім місць в міжзональному турнірі, додалась Се Цзюнь, яка програла останній чемпіонський матч, а також друга і третя призерки попереднього кандидатського турніру — Чибурданідзе і Крамлінг. Ці десять учасниць змагались у турнірі за круговою системою, який складався з двох кіл і пройшов у Гронінгені (Нідерланди) у 1997 році. Як і в попередньому чемпіонському циклі, дві перших шахістки (цього разу Галлямова і Се Цзюнь) мали зіграти між собою фінальний матч.

ФІДЕ вирішила провести фінальний матч повністю в Шеньяні (Китай), після того як китайські спонсори запропонували найбільшу грошову винагороду. Однак Галлямова відмовилась грати повністю в рідних стінах її суперниці, отож рішенням ФІДЕ Се Цзюнь без боротьби здобула право кинути виклик чемпіонці Жужі Полгар.

 {| class="wikitable"
|+ 1997 Women's Candidates Tournament
|-
! !! Учасниця !! Рейтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! Очки
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 ||  || 2445 || — || ½ || 1 || 1½ || 2 || 1½ || 1½ || 1½ || 2 || 2 || 13½
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 ||  || 2495 || 1½ || — || 1½ || ½ || ½ || 1½ || 2 || 1 || 2 || 2 || 12½
|-
| 3 ||  || 2520 || 1 || ½ || — || 1 || 1½ || 1½ || ½ || 1 || 2 || 2 || 11
|-
| 4 ||  || 2525 || ½ || 1½ || 1 || — || 1 || 1½ || ½ || 1 || 2 || 2 || 11
|-
| 5 ||  || 2400 || 0 || 1½ || ½ || 1 || — || ½ || 1½ || 1 || 1½ || 1½ || 9
|-
| 6 ||  || 2460 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1½ || — || 1 || 1½ || 1½ || 1½ || 9
|-
| 7 ||  || 2430 || ½ || 0 || 1½ || 1½ || ½ || 1 || — || 0 || 2 || 2 || 9
|-
| 8 ||  || 2520 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 2 || — || 0 || 1½ || 8½
|-
| 9 ||  || 2370 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 2 || — || 2 || 5
|-
| 10 ||  || 2415 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || — || 1½
|}

Кахіані-Герсинська відмовилась від подальшої боротьби після 10-го туру.

Матч за звання чемпіонки світу з шахів 1999 
Чемпіонський матч спочатку мав відбутися в листопаді 1998 року, але чемпіонка Сьюзен Полгар почала вимагати його перенесення, оскільки була вагітною. ФІДЕ не була здатна знайти гідного спонсора, отож вона задовольнила прохання Полгар. До того часу, коли ФІДЕ оголосила, що новий матч має відбутися 1999 року в Китаї, Полгар вже народила сина, але вважала що не мала достатньо часу на підготовку після пологів. Крім того, як і Галлямова вона не хотіла грати матч повністю в рідних стінах своєї суперниці. Також вона вимагала набагато більший призовий фонд. Але цього разу ФІДЕ відмовилась переносити матч.

Замість цього ФІДЕ вирішила позбавити Полгар титулу і призначила поєдинок між двома фіналістками кандидатського турніру, Се Цзюнь і Галлямовою. Чемпіонський матч пройшов 1999 року в Казані (Татарстан) і Шеньяні (Китай). Се Цзюнь виграла з перевагою у 2 очки і повернула собі титул, який вона втратила за три роки до цього проти Полгар.

 {| class="wikitable" style="text-align: center"
|+ Чемпіонський матч 1999
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! Загалом
|-
| align=left | 
|style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ || 6½
|-
| align=left | 
|style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: red"| 0 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: black"| ½ ||style="background:#CFCFCF; color: blue"| 1 ||style="background: white; color: red"| 0 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ ||style="background: white; color: blue"| 1 ||style="background:#CFCFCF; color: black"| ½ || 8½
|}

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1999 у шахах